Chemical Wedding puede hacer referencia a:

Literatura
Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz, un libro de autor anónimo de 1616
The Chemical Wedding, una novela escrita por Lindsay Clarke en 1989

Música
The Chemical Wedding, álbum de 1998 de Bruce Dickinson
The Chemical Wedding, álbum de 1987 de Danielle Dax

Cine
Chemical Wedding, película de 2008 dirigida por Julian Doyle